Slanik ist

 der ungarische Name von Slănic-Moldova, Stadt in Rumänien
 der deutsche Name von Slaník, Gemeinde in Tschechien